Tweedie ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Tweedie (1868–1925), schottischer Mathematiker und Mathematikhistoriker
 Hugh Tweedie (1877–1951), britischer Seeoffizier
 Irina Tweedie (1907–1999), russisch-englische Sufilehrerin
 Jill Tweedie (1936–1993), Autorin und Rundfunksprecherin
 Story Tweedie-Yates (* 1983), US-amerikanische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Tweedy